El nombre Palmitas se puede referir a:

San Sebastián de Palmitas, corregimiento del municipio de Medellín.

Palmitas, localidad del departamento de Soriano.